La Société du spectacle est un essai de Guy Debord en 1967 ;
 La Société du spectacle est également le nom d'un film réalisé par Guy Debord en 1973 ;

 La Société du spectacle est une société de production télévisuelle française.

Homonymie de titre